Tělo v původním významu zřejmě lidské nebo živočišné tělo, se používá v mnoha významech, často v protikladu ke slovu hlava nebo hlavička. Podobně je na tom i termín srdce. Tělo je také obecný technický termín, který obvykle označuje hlavní a nejpodstatnější součást technického zařízení, jinak též korpus.

biologie
 trup živočichů
 kormus – tělo rostlin
 tělo neuronu
 lidské tělo

teologie
 třetí část lidské podstaty vedle duše a ducha
 část krucifixu, znázorňující tělo ukřižovaného Krista
 tělo Kristovo, symbolizované chlebem při svaté večeři Páně – viz Kristus
 Slavnost Těla a Krve Páně

literatura
 kniha Tělo – próza od Stephena Kinga

Externí odkazy